Eurovoice 2010 european music contest — первый по счету музыкальный конкурс Eurovoice.
23 и 24 сентября на сцене Афинской Арены, Афины, Греция, состоялся финал конкурса, в котором приняли участие исполнители из 33 европейских стран. Ведущими конкурса были канадско-американская актриса и фотомодель Памела Андерсон и французский кинокомпозитор Эрик Серра. Приглашенные звезды, выступавшие во время суперфинала — Энрике Иглесиас, Анастейша и Сакис Рувас.

Правила 
Победителя конкурса определяет только зрительское голосование. Участником может стать любая европейская страна и Казахстан. Конкурс проходит в несколько этапов. На интернет-этапе музыканты регистрируются на сайте конкурса, и за них голосуют фанаты. Затем определяется список финалистов от каждой страны. Победитель конкурса определяется на супер финале. Максимальное количество участвующих стран — 50. В 2010 году участие приняли 44 страны.

Суперфинал. 

Финал проходил два дня.

Страны, не участвующие в 2010

Ссылки 
 Official website
 Русскоязычный сайт о EuroVoice

2010 год в музыке
Телевизионные музыкальные конкурсы